Saint Anthony désigne :

 Saint Anthony, une ville située dans l’Idaho ;
 Saint Anthony, une ville située dans l’Iowa ;
 Saint Anthony, une ville située dans le Minnesota.

 Saint Anthony, paroisse de cet état des Antilles.

Homonymie de localités